Тetrahlorid se može odnositi na:

Ugljen tetrahlorid, CCl4
Germanijum tetrahlorid, GeCl4
Molibden tetrahlorid, MoCl4
Selen tetrahlorid, SeCl4
Silicijum tetrahlorid, SiCl4
Telur tetrahlorid, TeCl4
Titanijum tetrahlorid, TiCl4
Uranijum tetrahlorid, UCl4
Vanadijum tetrahlorid, VCl4
Cirkonijum tetrahlorid, ZrCl4
Olovo tetrahlorid, PbCl4
Kalaj(IV) hloride, SnCl4